Gronowice ist der Name folgender polnischer Orte:
 Gronowice (Dziadowa Kłoda) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Grunowitz in der Woiwodschaft Oppeln